Caseta de la Vila (Pinell de Solsonès): masia del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Caseta de la Vila (Llobera): masia del municipi de Llobera (Solsonès)

Vegeu també 
 Caseta del Vilar
 Caseta de Vilars